Il campionato Europeo Velocità 2001 è stato la ventunesima edizione della competizione motociclistica Europea.

Stagione 
La classe Superstock 1000 del campionato Europeo si disputa in concomitanza con le gare in territorio europeo del campionato mondiale Superbike, pertanto il calendario si articola in nove prove con inizio l'undici marzo e termine il 30 settembre.

Per quanto concerne le altre tre categorie, ossia la classe 125, la  classe 250 e la Supersport, i titoli sono stati assegnati in date e circuiti differenti con inizio il 18 marzo a Le Mans e termine il sette ottobre a Cartagena.

La classe 125 vede quattro piloti italiani nelle prime quattro posizioni al termine del campionato. Andrea Dovizioso chiude al primo posto con un solo punto di vantaggio su Andrea Ballerini, entrambi vincitori di tre prove con Aprilia. Terzo e quarto, a pari punti, si posizionano Stefano Bianco e Alex Baldolini. Nella classe 250 i piloti Honda conquistano le prime sei posizioni in campionato con David García che prevale nella corsa al titolo per quattro punti su Adrian Coates (due vittorie ciascuno in stagione). Terzo si posiziona Lucas Oliver Bultó a meno di venti punti dalla vetta e vincitore della gara inaugurale a Le Mans. La Supersport vede prevalere nettamente Alessio Corradi, su Yamaha, con sei vittorie e due secondi posti nelle otto gare disputate. Secondo, vincitore delle restanti due prove, si posiziona Michael Schluten, anch'egli con una Yamaha, che quindi ottiene il successo in tutte le gare. Terzo, su Honda, con tre piazzamenti a podio, si classifica Christian Zaiser.

Calendario

Le classi

Classe 125 
Fonte:

Classe 250 
Fonte:

Supersport
Fonte:

Stock 1000

Prime cinque posizioni

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni 
 

2001
Serie e competizioni motoristiche nel 2001